Kingwell ist der Name von

 Dylan Kingwell (* 2004), kanadischer Schauspieler
 Mark Kingwell (* 1963), kanadischer Philosoph
 Albert Kingwell (1863–1949), Architekt
 Michael Kingwell, Boxer	
 Kingwell (Newfoundland and Labrador), Ort in Kanada
 Elaine Kingwell
 R. Kingwell